Employé seul, Goebbels désigne généralement Joseph Goebbels, ministre allemand de la Propagande sous le Troisième Reich.

 les enfants Goebbels, les six enfants du couple Joseph-Magda ;
 Heiner Goebbels (1952-), un compositeur et metteur en scène allemand ;
 Joseph Goebbels (1897-1945), ministre allemand de la Propagande sous le Troisième Reich ;
 Magda Goebbels (1901-1945), épouse de Joseph ;
 Robert Goebbels (1944-), un homme politique luxembourgeois.